Kentengsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kentengsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,19, long 110,63), Jawa Tengah, 
 Desa Kentengsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,24, long 110,03), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar